

Geografia

Danimarca 
 Assens – comune (Danimarca Meridionale)

Svizzera 
 Assens – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)